Михаи́л Андре́евич Шателе́н (1866—1957) — учёный-электротехник, член-корреспондент АН СССР (1931), Герой Социалистического Труда (1956), лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Брат С. А. Шателена.

Биография 
Родился  года в крепости Анапа Черноморской области Российской империи, ныне Краснодарского края, где его отец служил по финансовому ведомству.

Вскоре семья переехала в Тифлис, где Михаил Шателен в 1884 году окончил с золотой медалью Первую Тифлисскую классическую гимназию. В том же году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Ещё студентом проявил большой интерес к научным исследованиям. Его первая научная работа «О методах изучения поляризации солнечной короны» была представлена в Совет факультета, по решению которого он в 1888 году был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию и в том же году направлен в Париж, где слушал курсы в Высшей электротехнической школе и в Сорбонне. Одновременно изучал практическую электротехнику на заводе Эдисона, где за два года он прошёл путь от рабочего до шеф-монтёра.

По возвращении в 1890 году в Санкт-Петербург работал в университете на кафедре физики, в качестве ассистента профессоров И. И. Боргмана и Н. Г. Егорова. Кроме этого, он преподавал в Петербургском Горном институте (1894—1918), где ввёл преподавание электротехники как раздела физики.

В 1893 году Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства в Петербурге было преобразовано в Электротехнический институт и Шателен принял участие в конкурсе на должность первого в России профессора электротехники; после успешного прочтения в Совете института двух публичных лекций был утверждён в профессорской должности. Весной 1901 года по распоряжению Министра внутренних дел М. А. Шателен в числе других профессоров был уволен из института за поддержку студенческих движений. А в июле 1901 года министр финансов С. Ю. Витте пригласил Шателена для работ по организации Политехнического института в качестве его профессора, а в дальнейшем и декана электромеханического отделения.

Совместно с инженером Г. О. Графтио разработал проект Центральной Пятигорской гидроэлектростанции (с 1911 года — ГЭС «Белый уголь»). Гидроэлектростанция была построена 24 мая 1903 года в течение 3 месяцев и стала первой в России промышленной ГЭС.

В 1906 году при учреждении премии имени А. С. Попова включён в комиссию по присуждению премии наряду с такими видными учёными как П. Д. Войнаровский (председатель), П. С. Осадчий, Н. Г. Егоров, А. А. Реммерт, Н. А. Смирнов, А. А. Петровский, А. А. Кракау и другие.

В 1911 году организовал первую в России лабораторию высоких напряжений и опытную линию электропередачи высокого напряжения.

Особое место в жизни и работе Шателена занимала деятельность по электрификации страны. В 1920 году он вошёл в состав Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) и был назначен уполномоченным по Петрограду и Северному району страны. План электрификации Северного района, составленный при его участии, был отмечен Государственной комиссией и послужил образцом для составления планов по другим районам. С 1921 по 1932 годы, в рамках работ по плану ГОЭЛРО, был членом комиссии по электрификации Урала и Донбасса; экспертом проектов Волховстроя, Свирьстроя, Днепростроя; председателем бюро «Волховстрой-Электроток». С основанием в 1921 году Госплана СССР назначен его членом и принимал участие в разработке Генерального плана электрификации страны.

В 1922 году по его инициативе возобновился выход журнала «Электричество». В 1924 году он был приглашён в Главную палату мер и весов в качестве старшего метролога, создал там Эталонную фотометрическую лабораторию и стал её заведующим. С 1929 по 1932 годы он руководил всей деятельностью Главной палаты, занимая пост президента. Также с 1929 по 1949 годы он состоял членом Международного комитета мер и весов.

Принимал большое участие в работе международных съездов, обществ и организаций, связанных с электротехникой и энергетикой. В 1923 году он участвовал в Международной конференции по сетям высокого напряжения, был избран членом совета конференции и вице-президентом. В 1926 году избран членом совета Международной электротехнической комиссии. С 1933 года он — заместитель председателя комитета по участию СССР в международных энергетических объединениях. В период с 1928 по 1934 годы совместно с профессорами В. Ф. Миткевичем и В. А. Толвинским выполнил работу по составлению, редактированию и изданию многотомной «Справочной книги для электротехников» (СЭТ).

В 1931 году был избран членом-корреспондентом АН СССР. В этом же году он участвовал в организации Энергетического института АН СССР и Музея по энергетике при нем.

В сентябре 1941 года эвакуирован в Ташкент, где принял участие в организации работы оборонных предприятий, научных и учебных учреждений, научно-инженерных обществ и организаций. В эти годы был профессором Ленинградского политехнического института, находящегося в эвакуации, и Среднеазиатского индустриального института. Участвовал в организации Узбекского филиала АН СССР, был его председателем. В 1944 году вместе c Политехническим институтом возвратился в Ленинград.

В послевоенные годы руководил Ленинградской энергетической лабораторией АН СССР, преподавал в Ленинградском политехническом институте.

Умер 31 января 1957 года. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.

Награды 

 Герой Социалистического Труда (12.1.1956)
 четыре ордена Ленина (10.6.1945; 10.6.1946; 19.9.1953; 12.1.1956)
 орден Трудового Красного Знамени (21.2.1936)
 медали
 Сталинская премия второй степени (1950) — за научный труд «Русские электротехники» (1949)
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Память 
 На доме профессорского корпуса Политехнического института (Политехническая улица 29) в 1960 году была установлена мемориальная доска с ошибочными датами в тексте: «Здесь с 1902 г. по 1957 г. жил Михаил Андреевич Шателен» (архитектор М. Ф. Егоров). В 1941—1944 годах он находился в эвакуации в Ташкенте.
 В 1966 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая Шателену.
 Надгробие Шателена входит в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 года № 527).
 Именем Шателена названа улица в Санкт-Петербурге.

Основные труды 
 
 Хочу написать для тех, кто будут жить. Воспоминания.

Семья 
М. А. Шателен был женат на старшей дочери драматурга А. Н. Островского, Марии Александровне, с этой семьёй был знаком с гимназических лет и оставил о ней воспоминания. Отчим Михаила Андреевича, Александр Павлович Бахметьев, приходился родным единоутробным братом супруге А. Н. Островского, Марии Васильевне.

Дочь — Шателен, Мария Михайловна (1895—1977) — заслуженный работник культуры РСФСР.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Лазарев С. Е. Шателен Михаил Андреевич // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 3: Р—Я. М.: Политическая энциклопедия, 2021. С. 697—698.

Ссылки 
 
 Ректор института Михаил Андреевич Шателен
 Михаил Андреевич Шателен
 Первая в мире энергосистема
 85 лет плана ГОЭЛРО
 

Выпускники 1-й Тифлисской мужской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Члены-корреспонденты АН СССР
Похороненные на Богословском кладбище
Электротехники Российской империи
Электротехники СССР
Члены комиссии премии имени Попова Электротехнического института
Ректоры Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
[[Члены Русского технического общества]]